

Géographie 
 Edberg est un village du comté de Camrose, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Patronyme 
 Anita Edberg (née en 1938), actrice suédoise.
 Stefan Edberg (né en 1966), joueur de tennis suédois.
Homonymie de patronyme suédois